Desa Bojonggaling kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bojonggaling (administrativ by i Indonesien, lat -6,99, long 106,64), Jawa Barat, 
 Desa Bojonggaling (administrativ by i Indonesien, lat -6,83, long 106,72), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar